Bentley  hace referencia a:
 
 Bentley, uno de los personajes de la saga de videojuegos Sly Cooper.
 Bentley Motors Limited, marca inglesa de automóviles de lujo.
 Bentley Syler, médico y luchador boliviano de MMA.
 Bentley Systems, empresa de software.
 Robert Bentley, botánico y profesor inglés.
 Robert J. Bentley, político estadounidense.
 Walter Owen Bentley, ingeniero inglés, fundador de la marca automovilística.

Estados Unidos 
 Bentley (Illinois)
 Bentley (Iowa)
 Bentley (Kansas)

Inglaterra 
 Bantley (Essex)
 Bentley (Hampshire)
 Bentley (Suffolk)
 Bentley (Midlands Occidentales)
 Bentley, parroquia civil y pueblo del condado de Warwickshire
 Bentley (Yorkshire del Este)
 Bentley (Yorkshire del Sur)